Siegesdenkmal nennt man ein nationales Monument zum Gedenken eines militärischen Sieges. 

Siegesdenkmale werden es u. a. in Gestalt eines Krieger-, Helden- oder Viktoriadenkmals aufgeführt. Spezielle Siegesdenkmäler sind die Siegessäulen.

Bekannte Siegesdenkmale 
 nach Errichtungszeit
Tropaeum Alpium (7/6 v. Chr.)
Tropaeum Traiani (108/109)
Augsburger Siegesaltar (260)
Arc de Triomphe, Paris (Napoleon, Schlacht von Austerlitz, 1806–36) 
Provinzial-Siegesdenkmal, Hannover 1871
Krieger- und Siegesdenkmal Mannheim 1870/71
Krieger- und Siegesdenkmal (Chemnitz) (1875)
Siegesdenkmal (Freiburg im Breisgau) (1876)
Siegesdenkmal (Augsburg) (1876) 
Kriegerdenkmal Germania (Witten) (1877)
Siegesdenkmal (Dresden) (1880)
Siegesdenkmal (Braunschweig) (1881)
Siegesdenkmal (Leipzig) (1888) 
Sieges- und Friedensdenkmal Edenkoben (1899)
Siegesdenkmal (Bozen) (1928)
Heldendenkmal der Roten Armee Wien (1945)
Siegesdenkmal (Riga) (1985)

Siehe auch 
Siegesplatz

 
Liste (Denkmale)